In het seizoen 2015/2016 komt Heracles Almelo uit in de Nederlandse Eredivisie. De club werd in het vorige seizoen van de Eredivisie veertiende en handhaafde zich daardoor in de competitie. In dit seizoen kwam Heracles Almelo ook weer uit in de KNVB Beker.

Selectie

Aangetrokken

Vertrokken

Eredivisie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Heracles Almelo vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2015/16 en onder leiding van trainer-coach John Stegeman als zesde eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Heracles Almelo vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB-beker in het seizoen 2015/16.

Voetnoten 

 2015/16
Heracles Almelo